HSW est un sigle qui peut désigner :
 HowStuffWorks, une encyclopédie technique de vulgarisation en ligne ;
 Howard Scott Warshaw (1957-), un game designer qui travaillait pour Atari dans les années 1980.